HMS „Vindex” – transportowiec samolotów z okresu I wojny światowej
 HMS „Vindex” – lotniskowiec eskortowy typu Nairana z okresu II wojny światowej

Vindex